Joseph Martinez ou Josef Martínez peut désigner :
 Joseph Martinez (1878-1945), gymnaste français ;
 Josef Martínez Mencia (né en 1993), footballeur international vénézuélien.